Conceptualisme :
 Pour la notion de conceptualisme en philosophie : Contextualisme
 Le conceptualisme en physique quantique : Contextualisme (physique)